Siena puede hacer referencia a:

 Siena, ciudad italiana.
 Provincia de Siena, provincia italiana.
 Asuán, ciudad egipcia antiguamente llamada Siena.
 Siena (color).
 Fiat Siena, modelo de automóvil.